El término Kovaliovka (Ковалёвка) puede referirse a:

Kovaliovka (Smolensk), localidad del raión de Smolensk del óblast de Smolensk, en Rusia. 
Kovaliovka (Kardymovo, Smolensk), localidad del raión de Kardymovo del óblast de Smolensk, en Rusia. 
Kovaliovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasndodar, en Rusia. 
Kovaliovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.